Christian Ditlev (von) Lüttichau kan syfta på flera personer:

* Christian Ditlev von Lüttichau (1695-1767), dansk officer och godsägare
 Christian Ditlev von Lüttichau (1832-1915), dansk finansminister och godsägare
 Christian Ditlev Lüttichau (1870-1951), dansk cand. mag.
 Christian Ditlev Lüttichau (1895-1963), dansk godsägare